Kipppunkt steht für:
 Tipping-Point, einen Punkt oder Moment, an dem eine vorher geradlinige und eindeutige Entwicklung durch bestimmte Rückkopplungen abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder stark beschleunigt wird
 Kipppunkt (Asynchronmaschine), der Punkt, bei dem eine Asynchronmaschine ihr maximales Drehmoment entwickelt
 Bei Kippelementen im Erdklimasystem wird ein Kipppunkt angenommen, bei dessen Überschreiten eine nicht-lineare Veränderung des globalen Klimas ausgelöst wird.

Siehe auch:
 The Tipping Point, Begriffsklärung